Kamila Freitas, conhecida pelo pseudônimo Melissa Pitanga (São Paulo, 6 de outubro de 1983) é uma atriz pornográfica brasileira.

Em 2021, era a 7ª atriz mais procurada no site da produtora Brasileirinhas.

Carreira
Melissa Pitanga iniciou a carreira na indústria pornográfica em 2005 com 17 anos. Desde o início da carreira segue atuando com diversas produtoras nacionais e internacionais como Brasileirinhas, Buttman, Sexxxy, Explicita, Hardsexy, Panteras, BM Video, Black Ice, Elegant Angel, Evil Angel, Grooby Productions, Hustler Video, Reality Kings, Red Light District entre outras.

Foi finalista do concurso Musa das Torcidas do Brasileirão 2014, pelo time Chapecoense.

Prêmios e indicações

Prêmios
Prêmio Sexy Hot - Melhor Cena de Sexo Oral (A Mulher do Meu Amigo)
2016 - Melhor atriz hétero (Terapeuta sexual)

Indicações
Prêmio Sexy Hot
2015 - Melhor Atriz Hétero (A Mulher do Meu Amigo)

Ligações externas 

Atrizes pornográficas do Brasil
Naturais da cidade de São Paulo